DLC steht für:

Informations-Technologie:
 die Prozessorarchitektur DLC, siehe Cyrix Cx486
 Data-Length-Code-Feld, enthält die Längeninformation der nachfolgenden Daten in einer CAN-Nachricht
 Data Link Control, ein Netzwerk-Protokoll
 Download Link Container (Dateiendung .dlc), ein Dateiformat für die Container-Dateien des JDownloaders
 Distribution Line Carrier/Communications, gelegentlich als Synonym für PLC (Power Line Communications) genutzt, Datenübertragung über das Stromnetz, siehe Trägerfrequenzanlage
 Downloadable Content, über das Internet vertriebene Erweiterungen für Computerspiele

Naturwissenschaft und Technik:
 Diagnostic Link Connector (engl.), Diagnoseport an einem Fahrzeug zur Kommunikation mit dem Steuergerätenetz des Fahrzeugs, z. B. zur Fahrzeugdiagnose mit einem Fahrzeugdiagnosesystem, das die Informationen der On-Board-Diagnose hinzuzieht
 Diamond-like carbon (engl.), diamantähnlicher amorpher Kohlenstoff
 Distance to Line Crossing (engl., „Abstand zur Fahrbahnmarkierung“), ein Kriterium bei Spurhalteassistenten
 Double Layer Capacitor, siehe Superkondensator

Wirtschaft:
 Dual-listed Company, eine Unternehmensform
 DeutschlandCard, ein Kundenbindungsprogramm der arvato AG
 Dillen & Le Jeune Cargo, belgisches Eisenbahnverkehrsunternehmen, fusioniert mit Crossrail AG

Weiteres:
 Danube Lacrosse Conference, ein Sportverband
 Democratic Leadership Council, eine Denkfabrik der Demokratischen Partei in den USA
 die Sprachcodierung für Älvdalisch der SIL International
 den IATA-Code für den Flughafen Dalian-Zhoushuizi in China
 DLC Aachen, Aachener Sportverein

Abkürzung